Ordre de Malte peut faire référence à :

Ordre historique catholique 

Ordre de Saint-Jean de Jérusalem ou ordre de l'Hôpital ou plus simplement les Hospitaliers mais encore « La Religion » : ordre hospitalier créé à Jérusalem vers 1080 à l'origine de tous les autres ordres de Saint-Jean ou ordres de Malte ci-dessous.

Ordres actuels

Ordre catholique 

Ordre souverain militaire et hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte ou  encore en abrégé « Ordre souverain de Malte » : ordre qui prend la suite de l'Ordre historique. 
Œuvres hospitalières françaises de l'ordre de Malte ou ordre de Malte-France : œuvre hospitalière créée en France en 1927 pour représenter en France l'ordre souverain  de Malte.
Comité international de l'ordre de Malte : comité créé en 1958 à Genève (Suisse) pour coordonner les actions de lutte de l'ordre souverain de Malte contre la maladie et le handicap.
Comité hospitalier international de l'ordre de Malte : comité créé en 2005 pour organiser les actions humanitaires des différentes organisations de l'ordre souverain de Malte.
Malteser International : corps international de secours d'urgence de l'ordre souverain de Malte créé en 2005.

Ordres protestants 
Ordre protestant de Saint-Jean ou Johanniterorden est un ordre de chevalerie protestant créé en 1538 par l'adoption de la Réforme par un certain nombre des chevaliers allemands du Grand bailliage de Brandebourg de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem.

Très vénérable ordre de Saint-Jean ou Most Venerable Order of Saint John : ordre de chevalerie britannique créé en 1831 par des chevaliers français de l'ordre de Malte, puis devenu sous la reine Victoria un ordre royal,
Order of St John : organisation internationale de charité du Très vénérable ordre de Saint-Jean.
Ambulance Saint-Jean ou St. John Ambulance : organisation caritative sans but lucratif (OSBL) internationale.

Alliance des ordres de Saint-Jean : créé en 1961 pour regrouper les commanderies et ordres protestants,
Ordre protestant de Saint-Jean ou Johanniterorden 
Très vénérable ordre de Saint-Jean ou Most Venerable Order of Saint John 
Ordre suédois de Saint-Jean  ou Johanniterorden i Sverige ,
Ordre de Saint-Jean aux Pays-Bas ou Johanniter Orde in Nederland,
Commanderie finlandaise de Saint-Jean ou Johanniter Ridderskapet i Finland,
Commanderie française de Saint-Jean,
Commanderie suisse de Saint-Jean,
Commanderie hongroise de Saint-Jean ou Johannitarend Magyar Tagozat.

Ordre de chevalerie 

Ordre de Saint-Jean de Jérusalem (Russie impériale), décoration et ordre de chevalerie créés par Paul Ier empereur de Russie

Ordres de fantaisie 
Grand prieuré russe œcuménique de Saint-Jean de Jérusalem : grand prieuré recréé à Paris en 1928 par douze héritiers des commandeurs héréditaires russes.
Ordre souverain de Saint-Jean de Jérusalem, chevaliers hospitaliers : ordre créé en 1963 par Pierre II de Yougoslavie.
Fédération des prieurés autonomes ou ordre souverain de Saint-Jean de Jérusalem, chevaliers de Malte : ordre créé en 1919 aux États-Unis par le grand-duc Alexandre Mikhaïlovitch de Russie.
Ordre souverain militaire et hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem, chevaliers œcuméniques de Rhodes et de Malte ou Soberana Militar y Hospitalaria Orden de San Juan de Jerusalem Caballeros Ecuménicos de Rodas y Malta dont le siège social se trouve au fort de Saint-Sébastien à Sao Tomé-et-Principe.

Homonymie